A Nyár (2020-ig: Balatoni Nyár) a köztelevízió nyári magazinműsora. A délelőtti műsor a társadalom minden rétegét érintő témákat dolgoz fel bejátszók és stúdióbeszélgetések formájában. Elkalauzol számos Balaton-parti településre, programokat ajánl a tó körül, bemutatja a környék legszebb épületeit, felelevenít izgalmas balatoni legendákat, és eddig ismeretlen kirándulóhelyeket mutat be. A műsor séfjei minden adásban ízletes fogásokkal készülnek, továbbá minden nap egy-egy előadó szórakoztatja a képernyők előtt ülőket dalaival, és mesél nyári élményeiről a műsorvezetőknek. A műsort 2011 óta minden nyáron Révfülöpről közvetíti élőben az M1, majd később a Duna csatorna.

Műsorvezetők

Jegyzetek

Források

A Magyar Televízió saját gyártású műsorai
Az MTVA saját gyártású műsorai